Михаил Дертузос, он же Michael Leonidas Dertouzos () ( — ) — профессор Massachusetts Institute of Technology и директор Лаборатории компьютерной техники — M.I.T.  (LCS) с 1974 по 2001 гг.

Под руководством Дертузоса Лаборатория компьютерной техники стала пионером нововведений в разных областях, таких как шифрование RSA, шина NuBus, система X Window System и Internet. Дертузос способствовал определению и созданию World Wide Web Consortium и ввёл его в MIT. Он также поддержал проект GNU и общество Free Software Foundation.

В 1968 году он создал Computek, Inc., производитель потенциалоскопов и умных терминалов.

Дертузос закончил Афинский университет и продолжил учёбу в Университете Арканзаса по программе Фулбрайта. Он получил доктора в M.I.T. в 1964 г и стал преподавать в M.I.T. С 1974 г. и до самой смерти руководил Лабораторией компьютерной техники M.I.T. Похоронен на Первом Афинском кладбище.

5 ноября 2018 года, отмечая его день рождения, Google посвятил Дертузосу свою заставку (Doodle).

Высказывания 
«Мы совершили большую ошибку 300 лет тому назад, когда отделили технологию от гуманизма… Настало время соединить их вновь»
Михаил

Дертузос, «Scientific American, July 1997»

Примечания

Литература 
 Dertouzos, The Unfinished Revolution: Human-Centered Computers and What They Can Do For Us, 2001, ISBN 0-06-662067-8.
 Dertouzos, What Will Be: How the New World of Information Will Change Our Lives, 1997, ISBN 0-06-251479-2.
 K. Warwick «Scrubbing the future clean», Review of 'What will be' by Michael Dertouzos, New Scientist, p. 44, 9 August 1997.
 «Communications, Computers and Networks», in Scientific American Special Issue on Communications, Computers, and Networks, September, 1991
 (co-author), Made in America: Regaining the Productive Edge, 1989, ISBN 0-262-04100-6.

Учёные Греции
Иммигрировавшие в США из Греции
Учёные в области информатики Греции
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Выпускники Арканзасского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института